Безіменний — струмок в Україні у Білоцерківському й Бердичівському районі Київської й Житомирської областей. Правий доплив річки Роставиці (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 9,13 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,08  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,29 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній околиці села Малі Лисівці. Спочатку тече переважно на північний захід через село, далі тече переважно на північний схід через село Голуб'ятин і впадає у річку Роставицю, ліву притоку річки Росі.

Цікаві факти 
 На струмку існує газгольдер та декілька газових свердловин.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки Житомирської області
Річки Бердичівського  району
Річки України без назви